

Geografia

Austria 
 Sankt Bernhard-Frauenhofen – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 Sankt Bernhard – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Zobacz też 
 Grosser Sankt Bernhard
 Kleiner Sankt Bernhard
 Sankt Bernhardt
 St. Bernhard
 Święty Bernard